Vulcão Arenal
 Arenal (distrito) — no Peru
 Arenal (Yoro) — cidade em Honduras
 El Arenal — município espanhol de Castela e Leão
 Estação Alto del Arenal — do Metro de Madrid
 Parque Nacional Vulcão Arenal — na Costa Rica
 El Arenal (Jalisco) — município mexicano
 Arenal del Sur — município colombiano de Bolívar

Desambiguações de topônimos